El término guerra social puede referirse a los siguientes conflictos armados:
 Guerra Social (357-355 a. C.), la ocurrida entre Atenas y sus aliados.
 Guerra Social (220-217 a. C.), la ocurrida entre la Liga aquea y Macedonia.
 Guerra Social, la ocurrida entre la República romana y sus aliados itálicos entre los años 90 y 88 a. C.